Povo Mon

Localidades
Møn
Mon (estado)
Mon (Grisões)
Mon (símbolo)

Ou ainda:
Movimento de Oposição Nacional, organização política portuguesa
Mon. - abreviação de "Mônaco"
Museu Oscar Niemeyer

Desambiguação